Calle 13 – emittente televisiva spagnola
 Calle 13 – album dei Calle 13 del 2005
 Calle 13 – gruppo musicale portoricano